La Salangane de German (Aerodramus germani) est une espèce d'oiseaux de la famille des Apodidae.

Répartition 
Cette espèce vit en Chine, en Indonésie, au Laos, en Malaisie, au Myanmar, aux Philippines, à Singapour, en Thaïlande et au Vietnam.

Annexes

Références taxinomiques 
 
 

Apodidae